Algemene verordening gegevensbescherming, opvolger van de databeschermingsrichtlijn
 AVG Technologies, (voorheen Grisoft), een bedrijf in beheer en beveiliging van computers
 AVG (software), antivirus- en internetbeveiligingssoftware van AVG Technologies
 AVG PC TuneUp (voorheen TuneUp Utilities), software voor beheer en optimalisering van een computersysteem
 AVG (spoorwegterm), aanwijzer verrichtingen gedaan
 Arts voor verstandelijk gehandicapten, een medisch specialisme
 American Volunteer Group (AVG), zie Flying Tigers
 Augustus (titel), verkort tot AVG
 Gemiddelde (Engels: average)

Zie ook 
 AGV (doorverwijspagina)